Příjmení Otruba nese více různých osobností:

 Gustav Otruba (1925–1994) – rakouský ekonomický historik, sociolog a spisovatel
 Ivar Otruba (* 1933) – český architekt
 Jakub Otruba (* 1998) – český závodní cyklista
 Jan Otruba (* 1983) – český režisér, scenárista, kameraman a producent
 Jaroslav Otruba (1916–2007) – český architekt, urbanista, designér a malíř
 Josef Otruba (1889–1952) – český botanik
 Stanislav Otruba (1868–1949) – český hudební skladatel
 Vítězslav Otruba (* 1986) – český režisér, kameraman a producent

viz také
 Votruba

Související články 
 Otruby

Česká příjmení